Trinidad kan avse:

 Trinidad (spanskt fartyg) – ett av Ferdinand Magellans fartyg under den första världsomseglingen
 Trinidad (cigarrmärke) – två olika cigarrmärken

Geografi

Argentina 

 Departamento de Rawson (kommun i San Juan),

Bolivia 

 Trinidad, Bolivia, departementshuvudort, Beni,

Brasilien 

 Ilha da Trindade (ö i Brasilien, Espírito Santo),

Colombia 

 Trinidad (kommun i Colombia, Casanare, lat 5,35, long -71,20), 
 Trinidad (ort i Colombia, Casanare, lat 5,43, long -71,63),

Honduras 

 Trinidad de Copán (ort), Departamento de Copán, 
 Trinidad (kommun i Honduras, Departamento de Santa Bárbara, lat 15,14, long -88,27), 
 Trinidad (ort i Honduras, Departamento de Santa Bárbara, lat 15,13, long -88,23), 
 La Trinidad (ort i Honduras, Departamento de Yoro), 
 La Trinidad (ort i Honduras, Departamento de Comayagua, lat 14,72, long -87,67),

Kuba 

 Trinidad, Kuba, ort, Provincia de Sancti Spíritus,

Mexiko 

 Trinidad Zaachila (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 La Trinidad, Santiago Yaveo, 
 La Trinidad, Coicoyán de las Flores, 
 Trinidad, Chiapas, Unión Juárez,

Trinidad och Tobago 

 Trinidad och Tobago, självständig stat
 Trinidad, ö,

USA 

 Trinidad, Texas, Henderson County, 
 Trinidad, Colorado, countyhuvudort, Las Animas County, 
 Trinidad, Kalifornien, Humboldt County,

Se även
 Trinidad Island
 Isla Trinidad